Ли Соль Чжу (; родилась между 1985 и 1989 годом, Чхонджин, Хамгён-Пукто, КНДР) — супруга лидера КНДР Ким Чен Ына. Впервые об их узаконенных отношениях СМИ КНДР сообщили 25 июля 2012 года. Супружеская чета стала появляться на публике за несколько недель до этого.

Биография 
Ли Соль Чжу — выпускница Университета имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Её отец — преподаватель, мать — врач.

Она посещала Южную Корею в 2005 году в составе группы поддержки северокорейской делегации во время Чемпионата Азии по лёгкой атлетике в Инчхоне.

Предполагается, что Ким Чен Ын узаконил с ней отношения в 2009 году. По сведениям из СМИ, осенью-зимой 2010 года или зимой 2011 года она родила ребёнка, на появлении которого настаивал её свёкор Ким Чен Ир; второй ребёнок у неё родился в конце декабря 2012 года, ребенка назвали Чжу Э. В 2017 году она родила третьего ребёнка Кима и Ли.

Публичная активность 
Впервые о ней, как супруге Ким Чен Ына, средства массовой информации КНДР сообщили 25 июля 2012 года, хотя чета стала появляться на публике за несколько недель до этого. Затем Ли Соль Чжу стала регулярно упоминаться в материалах центрального печатного органа Трудовой партии Кореи «Нодон синмун», посвящённых участию её супруга в различных официальных мероприятиях. При этом статьи были проиллюстрированы фотографиями, на которых супруги были запечатлены вместе. Свадьба состоялась за год до этого.

Влияние на Ким Чен Ына 
По мнению ряда наблюдателей, под влиянием супруги Ким Чен Ын произвёл некоторые послабления в требованиях, предъявляемых к внешнему облику женщин КНДР: теперь им разрешено носить брючные костюмы и джинсы, чёрные колготки, туфли на платформе и каблуках; также отменён запрет на езду женщин на велосипеде.

Примечания 

Супруги правителей КНДР
Члены Трудовой партии Кореи
Ким Чен Ын